Abitibi kan syfta på:

Kanada

Abitibifloden – en flod i provinsen Ontario
Abitibisjön – en insjö i provinserna Québec och Ontario
Abitibi-Témiscamingue – en administrativ region i västra Québec
 Abitibi Regional County Municipality – en kommun i Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Ouest Regional County Municipality – en kommun i Abitibi-Témiscamingue
 Abitibi Indian Reserve 70 – ett reservat i provinsen Ontario